Richelieu ima več pomenov.

Osebnosti 
Priimek več osebnosti.

 Armand Jean du Plessis de Richelieu, francoski kardinal, politik in prvi minister, (1585–1642)
 Alphonse-Louis du Plessis de Richelieu, francoski kardinal, brat Armand Jeana, (1582-1653)

Kraji 
V Franciji:
 Richelieu, občina departmaja Indre-et-Loire 
 Rue de Richelieu, ulica v Parizu.

v Kanadi:
 Richelieu River, Quebec
 Richelieu, Quebec
 Saint-Jean-sur-Richelieu, Quebec

Drugje:
 Richelieu, Kentucky;
 Richelieu Rock, Tajska

Ladje 
 Richelieu (oklepnica)
 Richelieu (bojna ladja)